Аэропорт Ахиок (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в одной миле (1,6 километрах) к юго-западу от центрального делового района города Ахиок (Аляска), США.

Операционная деятельность 
Аэропорт Ахиок располагается на высоте 13 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 4/22 размерами 951 x 15 метров с гравийным покрытием.

За период с 31 декабря 2003 года по 31 декабря 2004 года Аэропорт Ахиок обработал 1600 операций взлётов и посадок самолётов, из них 94 % пришлось на аэротакси и 6 % — на авиацию общего назначения.

Авиакомпании и пункты назначения 
Деятельность аэропорта субсидируется за счёт средств Федеральной программы США  по обеспечению воздушного сообщения между небольшими населёнными пунктами страны.

Примечания

Ссылки 
 FAA Alaska airport diagram (GIF)

Аэропорты Аляски
Кадьяк-Айленд